Knowlt. kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Hall Knowlton
 Frank Hall Knowlton

Robotskapade auktorsförkortningar